Benjamin Glazer (1887-1956) – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Dan Glazer (1996) – calciatore israeliano
Eugene Robert Glazer (1942) – attore statunitense
Franjo Glazer (1913-2003) – allenatore di calcio e calciatore jugoslavo
Frank Glazer (1915-2015) – pianista statunitense
Gene Glazer (1939) – ex schermidore statunitense
Jonathan Glazer (1965) – regista britannico
Malcolm Glazer (1928-2014) – imprenditore statunitense
Mitch Glazer (1953) – sceneggiatore, produttore cinematografico e regista statunitense
Yehoshua Glazer (1927-2018) – calciatore israeliano